David Morse (1907-1990), un ancien directeur général du Bureau international du travail ;
 David Morse, un professeur à l'université de Montréal ;
 David Morse (1953-), un acteur et scénariste américain.